FK NPHU-Makijivvuhillja Makijivka (ukrajinsky: Футбольний клуб «НПГУ-Макіїввугілля» Макіївка) byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Makijivka.

Původní klub existující v sovětské éře byl založen v roce 1936 jako Zavod imeni Kirova. Ten pak zanikl v roce 1999 po odhlášení z ukrajinských profesionálních soutěží. Obnoven byl až v roce 2009 pod názvem Orbis Makijivka. V roce 2014 makijivský celek vyhnala válka na východní Ukrajině do Nikopoly, kde byl klubu dočasně poskytnut azylový stadion. Po takto odehrané sezóně ovšem zkrachoval. Na jeho základech byl poté vytvořen nový klub FK Nikopol-NPHU.

Své domácí zápasy odehrával do roku 2014 na stadionu Šachtar v Makijevce, od již zmíněného roku hrál na azylovém stadionu v Nikopoly.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – Zavod im. Kirova (Zavod imeni Kirova)
 1937 – FK Stal Makejevka (Futbolnyj klub Stal Makejevka)
 1966 – FK Avangard Makejevka (Futbolnyj klub Avangard Makejevka)
 1972 – FK Šachťor Makejevka (Futbolnyj klub Šachťor Makejevka)
 1980 – FK Kirovec Makejevka (Futbolnyj klub Kirovec Makejevka)
 1992 – FK Bažanovec Makijivka (Futbolnyj klub Bažanovec Makijivka)
 1995 – FK Šachtar Makijivka (Futbolnyj klub Šachtar Makijivka)
 1999 – zánik
 2009 – obnovena činnost pod názvem FK Orbis Makijivka (Futbolnyj klub Orbis Makijivka)
 2009 – FK Makijivvuhillja Makijivka (Futbolnyj klub Makijivvuhillja Makijivka)
 2015 – FK NPHU-Makijivvuhillja Makijivka (Futbolnyj klub NPHU-Makijivvuhillja Makijivka)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Makijivka